Plaats in Indonesië
 Krajan (Jatinom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Krajan (Kalikotes), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Krajan (Pekuncen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Krajan (Tembarak), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Krajan (Mejayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Krajan (Parang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java